Ricardo Jiménez Oreamuno (1859 – 1945 ), homme politique du Costa Rica
 Próspero Fernández Oreamuno (1834  – 1885),  homme politique du Costa Riva
 Oreamuno (canton), canton au Costa Rica

Homonymie de patronyme